Альфо́нс Мари́ Венса́н Лео́н Доде́ (; 1867, Париж — 1942, Сен-Реми-де-Прованс) — сын французского писателя Альфонса Доде и его жены Жюли, литературный критик, публицист, полемист, романист и мемуарист.

Биография 
Леон Доде с самого детства был окружён деятелями культуры тех времен, знакомых с его родителями. Он начал свой творческий путь в качестве главного редактора парижской газеты «Свободное слово» (La Libre parole), после чего вместе с Шарлем Моррасом основал «Аксьон франсез» (Action française), газету националистического и монархического толка, ставшую главным печатным органом одноимённого антиреспубликанского движения.

Он женился на внучке Виктора Гюго, Жанне Гюго, но скоро они развелись, после чего Жанна Гюго вышла замуж за Жана-Батиста Шарко. В 1903 году Леон Доде женился во второй раз — на своей кузине, Марте Аляр, тоже монархистке.

Был избран депутатом от Парижа в 1920—1924 годах в Государственное собрание. В 1924 году жизнь Леона была омрачена смертью его 14-летнего сына Филиппа (Affaire Philippe Daudet) при подозрительных обстоятельствах на фоне анархизма. Полиция классифицировала дело как самоубийство, с чем отец не желал никак соглашаться.

Библиография 
Мемуары:
 1914: Fantômes et Vivants, 1914 (1880—1890 : Альфонс Доде, Золя, Гюго, Гонкур)
 1915: Devant la douleur
 1915: L’Entre-Deux-Guerres (1890—1904 : газета Le Figaro (Фигаро), Баррес, Марсель Швоб, Жан-Луи Форен и Каран д'Аш)
 1917: Salons et Journaux (салон Мадам де Лоан, газета Le Gaulois (Ле Голуа), салон Мадам Бюльто, ресторан Вебер)
 1920: Au temps de Judas (дело Дрейфуса, лига патриотов, Дело Сиветона)
 1921: Vers le roi (Аксьон франсез, Академия Гонкур)
 1932: La Pluie de sang (война 1914—1918)
 1933: Député de Paris (1920—1924)
 1929—1930: Paris vécu (2 тома)

Памфлеты:
 1930: Le Nain de Lorraine — против Раймона Пуанкаре
 1930: Le Garde des Seaux — против Луи Барту
 1930: Le Voyou de Passage — против Аристида Бриана

Романы:
 1894: Les Morticoles, памфлет против медиков
 1896: Le Voyage de Shakespeare
 1896: Suzanne
 1901: Les Deux étreintes
 1905: Le Partage de l’enfant
 1911: La Mésentente
 1920: L’Amour est un songe
 1922: L’Entremetteuse
 1931: Les Bacchantes
 1933: Un amour de Rabelais
 1935: Médée

По поводу отца:
 1898: Alphonse Daudet
 1940: Quand vivait mon père

Литература 
 1988: Jean-Paul Clébert, Les Daudet, une famille bien française, 1840—1940, Paris, Presses de la Renaissance ISBN 978-2-85616-454-9

Ссылки 
 Леон Доде в Литературной энциклопедии
 Сайт Action française (Аксьон франсез)

Мемуаристы Франции
Дело Дрейфуса
Националисты Франции